Kalmbach steht für:
 Kalmbach (Bach), ein Bach in der Fraktion Kalmtal der Südtiroler Gemeinde St. Martin in Passeier

Kalmbach ist der Familienname folgender Personen:
 Gudrun Kalmbach (* 1937), deutsche Mathematikerin
 Ilona Kalmbach (* 1955), deutsche Journalistin und Filmproduzentin
 Karl Kalmbach (* 1936), deutscher evangelischer Missionar und Autor
 Michael Kalmbach (* 1962), deutscher Maler und Bildhauer
 Peter Kalmbach (* 1940), deutscher Ökonom
 Selina Kalmbach (* 1998), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Calmbach